Neuer Wasserturm ist der Name folgender Wassertürme:

 Neuer Wasserturm Dessau, Sachsen-Anhalt
 Neuer Wasserturm (Düren), Nordrhein-Westfalen
 Neuer Wasserturm (Harzgerode), Sachsen-Anhalt